Mahning ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mahnig (1899–1988), österreichischer Jurist und Richter, Vizepräsident des VwGH und des VfGH
 Dominik Mahnig (* 1989), Schweizer Schlagzeuger